Toponímia:
 Vall d'Hula, Israel
 Llac Hula, Israel
 Hula (Líban) 
 Història: Massacre de Hula
 Miscel·lània:
 Hula (ball), ball hawaià
 Hula hoop, joguet